Mönchsdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Mnichowo (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat kętrzyński,

Tjeckien 

 Klášterská Lhota, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar